Белая дверь:

 Белая дверь — песня для музыкального фильма «Сезон чудес».
 Белая дверь — сингл Аллы Пугачёвой, выпущенный в СССР фирмой «Мелодия».